Stati Uniti d'America
Middletown – census-designated place della Contea di Lake, California
Middletown – capoluogo della Contea di Middlesex, Connecticut
Middletown – città della Contea di New Castle, Delaware
Middletown – villaggio della Contea di Logan, Illinois
Middletown – città della Contea di Henry, Indiana
Middletown – città della Contea di Des Moines, Iowa
Middletown – città della Contea di Jefferson, Kentucky
Middletown – città della Contea di Frederick, Maryland
Middletown – città della Contea di Montgomery, Missouri
Middletown – township della Contea di Monmouth, New Jersey
Middletown – città della Contea di Delaware, New York
Middletown – città della Contea di Orange, New York
Middletown – città della Contea di Butler, Ohio
Middletown – township della Contea di Bucks, Pennsylvania
Middletown – borough della Contea di Dauphin, Pennsylvania
Middletown – township della Contea di Delaware, Pennsylvania 
Middletown – township della Contea di Susquehanna, Pennsylvania
Middletown – città della Contea di Newport, Rhode Island
Middletown – città della Contea di Frederick, Virginia